Roseville (Califòrnia)
 Roseville (Illinois)
 Roseville (Ohio)
 Roseville (Minnesota)
 Roseville (Pennsilvània)